Ruebisbach bezeichnet:
 den Oberlauf des Himmelbachs, eines rechten Zuflusses der Glatt im Schweizer Kanton Zürich,
 die Sporthalle Ruebisbach an selbigem Bach.